Ujes (en gallego: Uxes) es una estación ferroviaria situada en el municipio español de Arteijo en la provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia. Cuenta con servicios de media distancia operados por Renfe.

Situación ferroviaria
La estación se encuentra en el punto kilométrico 444,818 de la línea férrea que une Zamora con La Coruña a 112 metros de altitud, entre las estaciones de La Coruña y de Cerceda-Meirama

Servicios ferroviarios
Renfe presta servicios de Media Distancia gracias sus trenes MD en los trayectos:

 Vigo ↔ La Coruña-San Cristóbal.
 Santiago de Compostela ↔ La Coruña-San Cristóbal.

Referencias

Enlaces externos 
 Media Distancia Galicia en la web de Renfe.

Ujes
Ujes
Ujes
Estaciones de ferrocarril inauguradas en 1943
Estaciones ferroviarias de España en los años 1940
Estaciones de ferrocarril de Galicia inauguradas en el siglo XX
Arquitectura de España de 1943